harpie – w mitologii greckiej istoty porywające dzieci i dusze zmarłych, bóstwa uosabiające gwałtowne wiatry
 harpie – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych

Zobacz też 
 Harpia – strona ujednoznaczniająca